

Щигри — місто, районний центр, Курська область
 Щигри — село, Мокроусовський округ, Курганська область